Ахсарджи́н (,  — Ахсаргина) — небольшое село на Кавказе, входит в Дзауский район Южной Осетии (Онский муниципалитет края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия Грузии). Название села переводится с осетинского как «ореховое место».

Расположение 
Село располагается в Кударском ущелье, на правом берегу среднего течения реки Джоджора западнее города Квайса.

С северо-востока над селом возвышается гора Часавал-Хох.

История 
Село было основано и заселено несколько веков назад представителями осетинской фамильной группы Хугаевых

С начала 90-х годов прошлого века население села значительно сократилось. Ныне село почти обезлюдело. В былые же времена местные жители традиционно возделывали ячмень, который давал богатый урожай. Кроме того на этих землях они сеяли кукурузу и фасоль.

Очень развито было в этих местах животноводство. Преимущественно разводили крупно-рогатый скот, в меньшей степени овец и коз. В годы коллективизации в селе был организован колхоз.

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
 ossetia.ru «Заселение осетинами бассейна реки Джоджора»
 osetins.com «Южные общества Осетии» 

Населённые пункты Дзауского района